Первомайское сельское поселение — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области. 

Административный центр — хутор Малотокмацкий.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Миллеровского района: Первомайское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015. 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Миллеровского района